Bufo – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny ropuchowatych (Bufonidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w umiarkowanej Eurazji i Japonii na południe do Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, północno-wschodniej Mjanmy i północnego Wietnamu.

Systematyka

Etymologia 
 Bufo: , bufonis „ropucha”.
 Phryne:  phrunē, φρυνης phrunēs „ropucha”. Gatunek typowy: Bufo vulgaris  (= Rana bufo ).
 Platosphus: gr. πλατυς platus „szeroki”; oσφυς osphus „biodra, lędźwie”. Gatunek typowy: Platosophus gervais  (= Bufo spinosus ).
 Bufavus: łac. bufo, bufonis „ropucha”; avus „dziadek”. Gatunek typowy: Bufavus meneghinii  (= Rana bufo ).
 Torrentophryne: łac. torrens, torrentis „potok, strumień”; gr. φρυνη phrunē, φρυνης phrunēs „ropucha”. Gatunek typowy: Torrentophryne aspinia  (= Torrentophryne aspinia ).
 Schmibufo: Karl Patterson Schmidt (1890–1957), amerykański herpetolog; bufo, bufonis „ropucha”. Gatunek typowy: Bufo stejnegeri .

Podział systematyczny 
Tradycyjnie Bufo był niezwykle obszernym rodzajem, dzielonym na kilka podrodzajów; niektórzy autorzy zaliczali do niego aż 254 gatunki. Badania Frosta i współpracowników (2006) wykazały jednak, że rodzaj Bufo obejmujący te wszystkie gatunki nie byłby monofiletyczny; większość tych gatunków autorzy przenieśli do odrębnych rodzajów, pozostawiając w rodzaju Bufo tylko kilkanaście gatunków. Jednak część autorów w dalszym ciągu definiuje Bufo szerzej, zaliczając do tego rodzaju gatunki wykluczone z niego przez Frosta i współpracowników (tak np. Pyron i Wiens, 2011). Do dobrze znanych przedstawicieli tego rodzaju należy ropucha szara występująca na terenie Polski. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Bufo ailaoanus 
 Bufo aspinius 
 Bufo bankorensis 
 Bufo bufo  – ropucha szara
 Bufo cryptotympanicus 
 Bufo eichwaldi 
 Bufo gargarizans 
 Bufo japonicus  – ropucha japońska
 Bufo luchunnicus 
 Bufo menglianus 
 Bufo pageoti 
 Bufo spinosus 
 Bufo stejnegeri 
 Bufo torrenticola 
 Bufo tuberculatus 
 Bufo tuberospinius 
 Bufo verrucosissimus

Kladogram 
Pokrewieństwa gatunków z rodzaju Bufo (w wąskim rozumieniu) według Pyrona i Wiensa (2011):

Przypisy

Bibliografia 
 
 Blair (ed.), 1972, Evol. Genus Bufo.

Ropuchowate